Хариопо́льская епа́рхия () — одна из исторических епархий Константинопольской православной церкви с центром в городе Хариополисе (ныне Хайраболу) в Восточной Фракии; ныне титулярная.

История 
Хариопольская епархия впервые упоминается в связи с тем, что епископ Хариопольский Феофилакт в 787 году принял участие во Втором Никейском Соборе. В 869 году епископ Косма принял участие в четвёртом Константинопольском Соборе. В дальнейшем кафедра упоминается лишь только в Notitiae Episcopatuum Константинопольского патриархата в начале X века, как епископия в подчинении Ираклейской митрополии.

Живший в XI веке епископ Михаил известен благодаря своей печати; судя по украшению, он, возможно, ранее был членом духовенства собора Святой Софии в Константинополе.

В 1305 или 1306 году безымянный епископ Хариопольский присутствовал на Соборе, созванном Константинопольским патриархом Афанасием I, чтобы осудить .

В 1344 году византийский император Иоанн VI Кантакузин сделал Хариополис своей резиденцией, при нём турки в качестве наёмных воинов были приглашены в Восточную Фракию, где начали селиться и безжалостно грабить греческих крестьян, превратив сельскохозяйственные угодья между крепостями в «скифскую пустыню», о чём писал и сам император.

В 1347 году Императорская  официально возобновила подчинение Хариопольской епископии митрополиту Гераклейскому, место епископа, по-видимому, оставалось вакантным с начала Византийской гражданской войны 1341—1347 годов. В 1351 году местный епископ, чье имя не записано, участвовал в Синоде против Варлаама Калабрийского при патриархе Константинопольском Каллисте I I.

Хариополис был завоёван османским принцем Сулейманом-пашой где-то между 1354 и 1362 годами. В результате османского завоевания к концу XIV века Хариопольская епископия стала титулярной и полностью исчезла в XV веке.

С XIX века титул епископа Хариопольского присваивается викарным епископам Константинопольского патриархата.

Епископы 
 Виссарион (1810-е)
 Дорофей (Прасинос) (3 декабря 1855 — 11 января 1862)
 Геннадий (Сотириадис) (1 октября 1867 — 26 ноября 1894)
 Герман (Каравангелис) (25 февраль 1896 — 21 октября 1900)
 Филофей (Михаилидис) (15 февраля 1903 — 11 марта 1908)
 Константин (Асимиадис) (6 апреля 1908 — 10 января 1912)
 Геннадий (Засаидис) (11 апреля 1926 — 25 июля 1939)
 Емилиан (Лалусис) (6 ноября 1960 — 27 августа 1992)
 Иоанн (Реннето) (15 марта 2015 — 30 августа 2019)
 Варфоломей (Анастасиадис) (c 21 ноября 2021 года)

Примечания

Литература